

Onomastica

 Bernabé – variante spagnola del nome proprio di persona maschile italiano Barnaba

Persone
 Alberto Bernabé – filologo e storico della filosofia antica spagnolo
 Andrea Bernabè – ex pallavolista ed ex giocatore di beach volley italiano
 Andrea Bernabè – circense italiano
 Franco Bernabè – banchiere, dirigente pubblico e privato italiano
 Jaime Fernández Bernabé – cestista spagnolo
 Paulino Bernabé – liutaio spagnolo